Krigarens hjärta kan syfta på:

Krigarens hjärta (film, 1992) – en nordisk dramafilm från 1992
Krigarens hjärta (film, 1999) – en nyzeeländskt film från 1999, originaltitel What Becomes of the Broken Hearted?